A46 ou A.46 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Domaine militaire 
 Aero A.46, un avion d'entraînement tchèque.

Médecine 
 Érysipèle, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A46 reliant Heinsberg à Bestwig ;
  Autoroute française A46 reliant Anse à Chasse-sur-Rhône.

Routes
  Route britannique A46 reliant Bath à Cleethorpes ;
  Route nord-irlandaise A46 reliant Enniskillen à Belleek.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres